Andrée Putman, 1925-2013, artiste française ;
 Cyrille Putman, galeriste d'art contemporain dans les années 1980, fils de Andrée Putman ;
 Merritt Putman, coureur du combiné nordique canadien ;
 Olivia Putman, née en 1964, designer française, fille de Andrée Putman ;
 Claude « Curly » Putman, Jr., 1930-2016, auteur-compositeur américain ;

Homonymie
Homonymie de patronyme